AEP peut faire référence à :
 Adduction d'eau potable, ou alimentation en eau potable ;
  ;
 Atomenergoprom, une holding regroupant l'ensemble de l'industrie nucléaire russe ;
 Aumônerie de l'enseignement public, un service de l'Église catholique de France ;
 Plusieurs associations :
 Association des étudiants de Polytechnique, à Montréal ;
 Alsace Etudes Projets, Junior-Entreprise de l'INSA Strasbourg.
 Association des étudiants polonais.
 Agent Extensibility Protocol, un protocole réseau.
 .aep, extension du logiciel Adobe After Effects.

Homonymie